Вікул — українське прізвище.

 Вікул Микола Павлович
 Вікул Оксана Миколаївна
 Вікул Павло Федорович
 Вікул Сергій Павлович

Українські прізвища